Фермопилы:
 Фермопилы — стратегически важное ущелье, горный проход в Греции.
 «Фермопилы» (Thermopylae) — британский клипер.

См. также
 Битва при Фермопилах (значения)